Cryptolechia — рід лишайників родини Gyalectaceae. Назва вперше опублікована 1853 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.11.2019 налічує 14 видів роду Cryptolechia:

Примітки

Джерела 
 Massalongo, A. 1853. Alcuni generi di licheni nuovamente limitati e descritti. :1-44 — P.13

Роди грибів
Остропальні
Лишайники